Monte Brouillard – montagna del Massiccio del Monte Bianco
 Ghiacciaio del Brouillard – ghiacciaio del Massiccio del Monte Bianco
 Brouillard-Innominata – settore del Massiccio del Monte Bianco
 Cresta di Brouillard – cresta di vette alpine lungo la quale si svolge una possibile salita al Monte Bianco
 Lou Brouillard – pugile canadese